Łukasz Kulik (ur. 1980) – polski samorządowiec
 Łukasz Kulik (ur. 1986) – polski hokeista